Белая Гора (, возможно и раздельное написание: Шур Ту) — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области. Входит в состав Шняевского сельского поселения.

Расположено на севере Саратовской области.
В 2012 году селу исполнилось 320 лет.

В селе имеется 2 магазина, детский сад, начальная школа,сельский клуб,библиотека,медицинский пункт.

Улицы: Интернациональная, Коммунистическая, Первомайская, Садовая, Советская

Примечания 

БЕЛАЯ ГОРА, Шур Ту – село в Базарно-Карабулак. р-не Саратов. обл., расположено в 40 км к С от г. Базарный Карабулак. Основано в кон. 17 в. служилыми чувашами – выходцами из с. Шняево. Первые жители участвовали в строительстве кораблей, 12 семей получили от Петра I ярлык на право поселения. Крестьяне относились к категории государственных. В нач. 20 в. село входило в Петров. у., до 1930 – в Вольский у. Саратов. губ.  Из старинных чувашских языческих обрядов, дошедших до наших дней, ныне соблюдаются: почитание камня Марьямай, находящегося на кладбище, дни поминовения усопших юпа, моление возле родника у Белой горы. Из поколения в поколение передаётся легенда о посещении жителями села Турции. Число жителей: в 1858 – 569 чел., 1894 – 855 (801 чуваш, 31 татар., 23 мордвы), в 1989 – 534 (443 чуваша) чел.; 2002 – 457, 2005 – 354 чел. (чуваши и татары). (http://enc.cap.ru/?t=world&lnk=216)

Населённые пункты Базарно-Карабулакского района